Carlet – comune spagnolo situato nella comunità autonoma valenciana
 Eddo Carlet – ex calciatore italiano
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, noto come Pierre de Marivaux – drammaturgo e scrittore francese